Łuby est un toponyme qui peut désigner peut désigner :

Łuby, un village de la voïvodie de Lublin
 Łuby, un village de la voïvodie de Poméranie

Voir aussi 
 Luby